Эллинтон Антониу Кошта Мораиш (; более известный как Лилиу; 30 марта 1990, Бауру, Сан-Паулу, Бразилия) — бразильский футболист, нападающий клуба «Спорт Уанкайо».

Биография 
Начинал карьеру в клубах низших лиг Бразилии. Зимой 2010 года был отдан в аренду на полгода в бельгийский «Вестерло», а летом того же года подписал с командой полноценный контракт. В 2012 году выступал в чемпионате Кувейта, за клуб «Аль-Наср». В 2013 году ненадолго вернулся в Бразилию. Следующие несколько лет поочерёдно выступал в чемпионатах Кипра и Мальты, а также провёл 7 матчей за израильский «Хапоэль» (Раанана). В 2017 подписал контракт с эстонским «Нымме Калью». По итогам сезона 2018 стал лучшим бомбардиром чемпионата Эстонии, забив 31 гол в 30 матчах.

Достижения

Командные 
 Биркиркара
 Обладатель Кубка Мальты: 2014/2015
 Нымме Калью
 Чемпион Эстонии: 2018
 Левадия
 Обладатель Суперкубка Эстонии: 2022

Личные 
 Лучший бомбардир чемпионата Эстонии: 2018 (31 гол)

Футболисты Бразилии
Игроки ФК «Вестерло»
Игроки ФК КРБ
Игроки ФК «Риу-Верди»
Игроки ФК «Этникос» Ахна
Игроки ФК «Хапоэль» Раанана
Игроки ФК «Биркиркара»
Игроки ФК «Неа Саламина»
Игроки ФК «Гзира Юнайтед»
Игроки ФК «Нымме Калью»
Игроки ФК «Броммапойкарна»
Игроки ФК «Интер» Турку
Игроки ФК «Спорт Уанкайо»
Игроки ФК «ФКИ Левадия»